Гіоргі Арабідзе — грузинський футболіст і нападник українського футбольного клубу «Шахтар».
 Мері Арабідзе — грузинська шахістка, міжнародний майстер, гросмейстер серед жінок.
Грузинські прізвища